Le Coucou  (frz. für „Der Kuckuck“) bezeichnet: 

Le Coucou (Daquin), Rondeau von  Louis-Claude Daquin aus der Dritten Suite seines Premier Livre de Pièces de Clavecin
Le Coucou (Film), den auch unter seinem französischen Titel bekannten franko-italienischen Film Il lupo e l'agnello von Francesco Massaro
Le Coucou (Komödie), Komödie in 3 Akten von Hippolyte-Raymond und Alphonse Dumas

Siehe auch 
Kuckuck